Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Seraph (siehe Seraph):

 HMS Seraph (1919) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1919 vom Stapel und wurde 1934 stillgelegt.
 HMS Seraph (P219) war ein U-Boot der S-Klasse. Sie lief 1941 vom Stapel und wurde 1962 stillgelegt.

Seraph